O Shaab Ibb Sports and Cultural Club é um clube de futebol com sede em Ibb, Iêmen. A equipe compete no Campeonato Iemenita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1964.

Títulos 

  Campeonato Iemenita: 3 (2003, 2004 e 2012)
  Copa do Presidente: 2 (2002 e 2003)
  Super Copa do Iêmen: 1 (2012)
  Copa 26 de Setembro: 1 (2002)
  Esteghlal Cup: 1 (2008)

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Iêmen
Clubes de futebol fundados em 1964